Бала́цкий — польская фамилия. Использовалась ещё при Речи Посполитой. Среди её современных носителей есть украинцы, русские, поляки, реже — белорусы и другие национальности.
 Балацкий, Николай Николаевич — биолог, орнитолог.
 Балацкий, Евгений Всеволодович — профессор, вице-директор по внешним связям Государственного университета управления, доктор экономических наук.